Afrodite se Quiser foi uma banda brasileira que esteve em atividade na década de 1980.

Sua formação contava com as cantoras Karla Sabah, Emilinha e Patrícia Maranhão. O trio gravou o LP Afrodite se Quiser (1987). Mais tarde, Patrícia deixou o grupo, dando lugar a Gisela Zingoni. Com a nova formação, o grupo lançou seu segundo álbum, Fora de mim (1989) e uma participação na trilha sonora da telenovela Kananga do Japão, regravando a música Canção para Inglês Ver, de Lamartine Babo.

Bandas do Brasil